Regat kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Régat, departementet Ariège i regionen Occitanien,

Polen 

 Regut, ort, Masoviens vojvodskap, Powiat otwocki, 

Robotskapade Polenförgreningar